

Гадсден — місто, штат Алабама
 Гадсден — місто, штат Теннессі
 Гадсден — переписна місцевість, штат Аризона
 Гадсден — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Ґадсден (Алабама)